Верзилов — фамилия; имеет женскую форму Верзилова.

 Известные носители 
 Верзилов, Аркадий Васильевич (1867—1931) — украинский краевед, архивист, педагог, политический деятель, черниговский городской голова (1906-19).
 Верзилов, Арсений Яковлевич (1777—1822) — подполковник, участник Аустерлицкого сражения и Отечественной войны, капитан Лейб-Гренадерского полка.
 Верзилов, Николай Игнатьевич (род. 1938) — заслуженный тренер Украины, мастер спорта СССР по боксу.
 Верзилов, Пётр Юрьевич (род. 1987) — издатель интернет-СМИ «Медиазона», общественный деятель. См. также 
 Верзилин
 Верзилово